Трумпельдор:

 Иосиф Трумпельдор (1880—1920) — еврейский политический и общественный деятель, активист сионистского движения.
 Трумпельдор (кладбище) — находится в городе Тель-Авив—Яффо (Израиль), возникло в начале XX века.